Werner Munter
Homonymie de patronyme germanique